XX турнир на Кубок России по волейболу памяти Константина Кузьмича Ревы проходил с 5 сентября по 29 декабря 2012 года с участием 14 команд Суперлиги и 11 коллективов высшей лиги «А».

Предварительный этап 
Предварительный этап проводился в пяти зонах в два круга по туровой системе. Отказались от участия первоначально заявленные СГАФК-«Феникс» (Смоленск), БашГАУ (Уфа) и «Автомобилист» (Санкт-Петербург). Борьбу за Кубок продолжили 17 команд — по 4 из третьей и четвёртой зон и по 3 из остальных.

Автоматически в полуфинальный этап выходили команды, делегировавшие в сборную России для участия на Олимпийских играх в Лондоне трёх и более игроков. Это относилось к чемпиону страны «Зениту», от которого за сборную играли Николай Апаликов, Юрий Бережко, Александр Волков, Максим Михайлов и Алексей Обмочаев, и «Белогорью», представленного в сборной Дмитрием Ильиных, Дмитрием Мусэрским, Сергеем Тетюхиным и Тарасом Хтеем.

«Зенит» и «Белогорье» на предварительном этапе предоставили возможность отдохнуть своим лидерам, менее месяца назад выигравшим олимпийский турнир. В первом туре казанская команда играла преимущественно вторым составом (из игроков сборной в Нижний Новгород отправился только либеро Алексей Обмочаев), но во втором туре — в составе, близком к оптимальному (без травмированного Александра Волкова и американского легионера Мэттью Андерсона). «Белогорье», напротив, в первом домашнем туре выступило с Дмитрием Мусэрским и Дмитрием Ильиных, но без Сергея Тетюхина, Тараса Хтея и немецких легионеров Георга Грозера и Лукаса Кампы, а на второй тур в Смоленск отправило молодёжный состав.

Одной из сенсаций предварительного этапа стало выступление «Кузбасса». Заняв в первой зоне 4-е место, финалист прошлогоднего турнира выбыл из нынешнего розыгрыша. Кемеровчане дважды проиграли выступающему в высшей лиге «А» оренбургскому «Нефтянику», а в итоговой таблице из-за меньшего количества побед пропустили вперёд не только «Нефтяник», но и нижегородскую «Губернию», состав которой перед вторым туром усилили сербский доигровщик Милош Никич и финский связующий Микко Эско. Барьер предварительного этапа также оказался непреодолимым для «Ярославича», имевшего в межсезонье значительные проблемы с финансированием и комплектованием. Остальные клубы Суперлиги продолжили борьбу за Кубок.

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Зона 5

Полуфинальный этап 
«Белогорье» на правах организатора финального турнира эту стадию розыгрыша пропускало. Остальные 16 команд были разделены на 4 группы, путёвки в «Финал шести» были гарантированы только победителям однокруговых турниров в группах. Ещё одним участником «Финала шести» становился обладатель wild card.

Наиболее интересная ситуация сложилась в группе А, где «Факел», потерпевший на старте сокрушительное поражение от «Губернии», на следующий день со счётом 3:0 взял верх над «Зенитом». Казанцы не реализовали сетбол в первой партии, заработанный после того, как тренер Владимир Алекно совершил тот же тактический ход, что и в победном финале Лиги чемпионов-2012 — при счёте 23:24 взял два тайм-аута подряд. После проигрыша второй партии Алекно принял другое нестандартное решение, выпустив в третьем сете диагонального Алексея Черемисина и поставив в доигровку его коллегу по амплуа Максима Михайлова. «Зенит» получил на старте сета весомое преимущество (10:3), но «Факел» благодаря великолепной игре Константина Бакуна в атаке и на подаче сумел добиться победы. В заключительный день соревнований в группе А «Зенит» и «Факел» сохраняли шансы на выход в «Финал шести» в случае, если казанцы побеждали «Губернию» со счётом 3:0 при разнице мячей больше «+15», однако команда Пламена Константинова, вырвав победу в первом сете со счётом 29:27, сделала эти расклады бессмысленными и во второй раз подряд стала участником финального этапа Кубка России.

С неожиданностей начинались турниры в группах Б и В, где хозяева — «Газпром-Югра» и краснодарское «Динамо» — потерпели поражения от дебютантов Суперлиги — «Прикамья» и «Грозного» соответственно. На следующий день сургутяне потеряли шансы на выход из группы, проиграв ослабленному из-за травм Бартоша Курека и Петера Вереша столичному «Динамо», а краснодарцы добились сухой победы над «Искрой» и в итоговой таблице опередили её благодаря лучшему соотношению партий. В группе Г действующий обладатель Кубка России новосибирский «Локомотив» добился победы со счётом 3:0 в ключевом матче с «Уралом» и получил возможность отстоять свой титул в финальном турнире.

Wild card на участие в «Финале шести» было решено предоставить на коммерческой основе. Всероссийская федерация волейбола предложила первоочередное право сыграть в решающей стадии казанскому «Зениту» при условии выплаты клубом 2,5 млн рублей. В случае отказа «Зенита» wild card была бы разыграна на открытом аукционе, а если бы и аукцион не состоялся, то участником «Финала шести» по спортивному принципу становилась «Искра». 22 ноября руководство «Зенита» ответило согласием на предложение федерации и, собрав деньги с игроков и тренеров команды, выкупило wild card, после чего общий призовой фонд «Финала шести» составил 8 млн рублей.

Группа A

Группа Б

Группа В

Группа Г

Финальный этап 
Матчи «Финала шести» проходили в белгородском дворце спорта «Космос» с 24 по 29 декабря по схеме, применявшейся в последние годы на аналогичном этапе Мировой лиги — сначала матчи в двух группах из трёх команд, а затем по две команды из каждой группы разыграли медали по системе с выбыванием. Нововведением турнира стало использование системы видеоповторов спорных игровых эпизодов.

Полуфиналисты турнира определились за день до окончания игр в группах, поскольку «Губерния» и краснодарское «Динамо» потерпели по два поражения. На пути к финалу «Зенит» и «Белогорье» одержали уверенные победы над новосибирским «Локомотивом» и московским «Динамо». Одним из главных событий «Финала шести» стало возвращение в игру Сергея Тетюхина, который из-за проблем со здоровьем после Олимпийских игр почти не выступал и был включен в заявку «Белогорья» на финальный турнир Кубка России в последний момент. В решающем матче розыгрыша Кубка на площадку белгородского «Космоса» выходили 8 олимпийских чемпионов Лондона-2012.

«Белогорье» стало обладателем Кубка России в седьмой раз и впервые за последние семь лет. Призом MVP был награждён Дмитрий Мусэрский, который в двух матчах «Финала шести» становился самым результативным игроком своей команды и во всех играх демонстрировал стабильность при выполнении силовой подачи. После финального матча Кубка главный тренер казанского «Зенита» и мужской сборной России Владимир Алекно объявил решении оставить свой пост в сборной.

Группа А

Группа Б

Полуфиналы 
28 декабря

Матч за 3-е место 
29 декабря

Финал

Индивидуальные призы 
 MVP и лучший на подаче — Дмитрий Мусэрский («Белогорье»)
 Лучший в атаке — Максим Михайлов («Зенит»)
 Лучший на блоке — Николай Апаликов («Зенит»)
 Лучший связующий — Сергей Гранкин («Динамо» Москва)
 Лучший либеро — Артём Ермаков («Белогорье»)

См. также 
 Открытый чемпионат России по волейболу среди мужчин 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Положение о Кубке России по волейболу 2012 года среди мужских команд памяти Константина Ревы
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола

 

2012 год в волейболе